2061 kan verwijzen naar: 
Het jaar 2061
Het jaar 2061 voor Christus in de 21e eeuw v.Chr.
2061: Odyssey Three, sciencefictionroman van Arthur C. Clarke, uit 1988
2061 Anza, Amor-planetoïde, ontdekt op 22 oktober 1960
Panha Shabaviz 2061, in Iran-geproduceerd helikoptertype